Agir (België), een Waalse extreem-rechtse politieke partij
 Agir (Brazilië), een Braziliaanse politieke partij
 Agir (Frankrijk), een Franse politieke partij
Zie ook
 Aegir (doorverwijspagina)